TRIM8 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 10-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 551 амінокислот, а молекулярна маса — 61 489.

Кодований геном білок за функцією належить до трансфераз. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як убіквітинування білків. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном цинку.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 10

Некатегоризовані білки